Fort Point steht für:

 Fort Point (Boston), Stadtteil von Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Fort Point (Darwin), Landspitze in Darwin, Northern Territory, Australien
 Fort Point (Greenwich Island), Landspitze auf Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln
 Fort Point National Historic Site, Befestigungsanlage in San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Fort Point State Park, State Park im Waldo County, Maine, Vereinigte Staaten